Els notosauroides (Nothosauroidea) són un ordre extint de sauròpsids  sauropterigis que van viure durant el Triàsic.

Filogènia 
 Orde Nothosauroidea
 Subordre Pachypleurosauria
 Família Pachypleurosauridae
 Subordre Nothosauria
 Família Simosauridae
 Família Germanosauridae
 Família Nothosauridae

Galeria

Referències 

 Benton, M. J. (2004), Vertebrate Paleontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd Clasificación 
 Colbert, E. H., (1969), Evolution of the Vertebrates, John Wiley & Sons Inc (Segunda edición)
 Rieppel, O., (2000), Sauropterygia I, placodontia, pachypleurosauria, nothosauroidea, pistosauroidea: In: Handbuch der Palaoherpetologie, part 12A, 134pp. Verlag Dr. Friedrich Pfeil Tabla de contenidos. 

Sauropterigis